El Uno-X Pro Cycling Team (código UCI: UXT) es un equipo ciclista profesional de Noruega de categoría UCI ProTeam. Participa en las divisiones de ciclismo de ruta UCI ProSeries, y los Circuitos Continentales UCI, corriendo asimismo en aquellas carreras del circuito UCI WorldTour a las que es invitado.

Corredor mejor clasificado en las Grandes Vueltas

Clasificaciones UCI

UCI Europe Tour

Material ciclista 
El equipo utiliza bicicletas Dare y componentes Shimano.

Palmarés 
Para años anteriores, véase Palmarés del Uno-X Pro Cycling Team

Palmarés 2023

UCI WorldTour

UCI ProSeries

Circuitos Continentales UCI

Campeonatos nacionales

Plantilla 
Para años anteriores, véase Plantillas del Uno-X Pro Cycling Team

Plantilla 2023

Véase también 
 Uno-X Pro Cycling Team Women - Equipo profesional femenino de categoría UCI Women's WorldTeam.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Página oficial
 
 
 

Equipos ciclistas UCI ProTeam
Equipos ciclistas de Noruega
Ciclismo en Noruega